Die Liste der Stolpersteine in Leipzig enthält sämtliche Stolpersteine und Stolperschwellen, die im Rahmen des gleichnamigen Kunst-Projektes von Gunter Demnig in Leipzig verlegt wurden.

Seit dem 20. Februar 2023 liegen 681 Stolpersteine, davon 680 für Einzelpersonen und 1 als „Kopfstein“, sowie 3 Stolperschwellen an insgesamt 237 Orten in Leipzig.

Hintergrund 
Der Leipziger Stadtrat stimmte am 15. Juni 2005 der Teilnahme am Projekt Stolpersteine zu. Nach Absprachen mit verschiedenen Vereinen wurde die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine gegründet, zu der unter anderem Bürgerkomitee Leipzig e. V., Träger der Stasi-Gedenkstätte „Runde Ecke“ und Betreiber der Website stolpersteine-leipzig.de, und Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V. als Koordinator der Arbeitsgemeinschaft gehören.

Seit dem 3. April 2006 erinnern in Leipzig verlegte Stolpersteine an verschiedenen Orten an ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die während der Zeit des Nationalsozialismus erfasst, verfolgt und meistens deportiert und ermordet wurden.

Zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit folgt die Zählung der Orte in der Tabelle der Zählweise der Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine in Leipzig, obwohl sie nicht immer konsistent ist: Naheliegende Orte wurden teilweise als ein Ort gezählt, während Verlegungen an bestehenden Orten teilweise als neue Orte mitgezählt wurden.

Liste der Stolperschwellen in Leipzig 

Die Stolperschwelle vor der Heilanstalt Dösen war 2016 die erste Stolperschwelle in Sachsen.

Die Recherchen für über die verfolgten Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wurden von ihrem früheren Generalsekretär Jürgen Probst angeführt.

Die Links in der Spalte Link führen, soweit vorhanden, zur Website Stolpersteine-Guide.de, die die Stolpersteine mit einer Karte und biografischen Informationen dokumentiert.

Liste der Stolpersteine in Leipzig 
Zusammengefasste Adressen zeigen an, dass mehrere Stolpersteine an einem Ort verlegt wurden.
Die Links in der Spalte Link führen, soweit vorhanden, zur Website Stolpersteine-Guide.de, die die Stolpersteine mit einer Karte und biografischen Informationen dokumentiert.

Altlindenau

Anger-Crottendorf

Connewitz

Eutritzsch

Gohlis-Mitte

Gohlis-Nord

Gohlis-Süd

Großzschocher

Holzhausen

Kleinzschocher

Lindenau

Leutzsch

Lößnig

Möckern

Mölkau

Neustadt-Neuschönefeld

Plagwitz

Probstheida

Reudnitz-Thonberg

Schleußig

Schönefeld-Abtnaundorf

Sellerhausen

Stötteritz

Südvorstadt

Volkmarsdorf

Wahren

Zentrum

Zentrum-Nord

Zentrum-Nordwest

Zentrum-Ost

Zentrum-Süd

Zentrum-Südost

Zentrum-West

Weblinks 

 Website des Vereins Bürgerkomitee Leipzig mit Angaben zu Orten und Biografien
 Website des Künstlers Gunter Demnig

Einzelnachweise 

Leipzig
Denkmal in Leipzig